Кызылсуат (, до 1999 г. — Калинино) — село в Целиноградском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Кызылсуатского сельского округа. Находится примерно в 42 км к востоку от центра села Акмол. И 1.5 км от столицы Астана. Код КАТО — 116672380. Отсутствует инфраструктура. Отсутствует наружнее освещение. Отопление в домах на твердом топливе или сжиженном газе. С 2020 года входит в Кызылсуатский сельский округ Акмолинской области. Акимат округа находится в поселке Кызылсуат. Аким — Сальменов Уразбай Кубашевич. С 2020 года жителям стало доступно государственное электричество. С августа 2020 организован вывоз мусора.

География 
Село расположено на левом берегу старицы Ишима — Карасу. Самый ближайший населённый пункт к Левому берегу, всего 1.5 километра.

Население 
В 1999 году население села составляло 368 человек (185 мужчин и 183 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 684 человека (328 мужчин и 356 женщин). По факту население значительно превышает официальные данные, так как в связи с отсутствием оперативной медицинской скорой помощи население имеет городскую прописку в г. Астана.

Примечания 

 
 

 
Населённые пункты Целиноградского района
Немецкие населённые пункты в Казахстане
Переименованные населённые пункты Казахстана
Объекты, названные в честь Михаила Калинина